

Pessoas
Martin Donnelly
Jennifer Donnelly
Simon Donnelly
Ignatius Donnelly

Localidades
Donnelly (Minnesota)
Donnelly (Idaho)

Desambiguação